31-я Краснознамённая ордена Нахимова дивизия подводных лодок — соединение подводных лодок Северного флота СССР и России, образованное в 1961 году. Первая в истории ВМФ СССР дивизия атомных подводных ракетоносцев.

История соединения 

31-я дивизия образована 15 июля 1961 года приказом командующего Северным флотом с местом базирования в бухте Малая Лопаткина (Западная Лица) в составе 1-й флотилии подводных лодок. Командир дивизии — капитан 1 ранга А. И. Сорокин. В состав соединения были включены три новейших атомных ракетоносца проекта 658: К-19 (капитан 2 ранга Н. В. Затеев), К-33 (капитан 3 ранга В. В. Юшков), К-55 (капитан 2 ранга В. И. Зверев), а также 185-й экипаж, плавбаза «Двина», плавказармы «ПКЗ-104» и «ПКЗ-71». 

В течение 1962 года в состав дивизии вошло ещё 5 новых рпл проекта 658: «К-40», «К-16», «К-145», «К-149», «К-178». К концу года соединение включало 8 рпл проекта 658.

В 1963 году рпл «К-178» ( пр. 658) совершила межфлотский переход на ТОФ подо льдами Арктики в пб. Вилючинск. Первый подлёдный межфлотский переход отечественного ВМФ.

В декабре 1964 года дивизия передислоцирована в губу Сайда бухта Ягельная (Гаджиево),  и переподчинена 12-й эскадре подводных лодок Северного Флота.На тот момент в её составе находилось семь атомных крейсерских подводных лодок К-16, К-140, К-55, К-145, К-149 проекта 658 и К-19, К-33 проекта 658М. 

Март 1965 рпл «К-16» (658) в Атлантическом океане выполнил первую боевую службу кораблей соединения.

Сентябрь 1967 рпл «К-33» (658) первой в истории отечественного ВМФ произвела залп полным боекомплектом ( 3 БРПЛ ).

27 ноября 1967 года в состав соединения включён головной апкр проекта 667а «К-137».

Декабрь 1968 все рпл проекта 658м переданы в состав 18 дивизии пл 12 Эскпл СФ. К концу1968 года в состав соединения входило 4 новейших апкр проекта 667а: «К-137», «К-140», «К-26», «К-32».

01.10.1969 апкр «К-207» (667а) первый в истории ВМФ произвёл погружение на предельную глубину 400 метров в Норвежском море.

19 декабря 1969 года апкр «К-32» (667а)  успешно выполнил залповую ракетную стрельбу 8-ю БРПЛ.

Апрель 1970 подводные крейсеры соединения приняли участие в манёврах ВМФ «Океан-70»: апкр «К-395» (667а) успешно выполнил ракетную стрельбу, осуществил заход в порт Сьенфуэгос (Куба); апкр «К-253» (667а) успешно выполнил ракетную стрельбу из северо-восточной Атлантики по цели в акватории Норвежского моря. апкр «К-140» (667а) и апкр «К-32» (667а) участвовали в учении находясь на боевой службе в Западной Атлантике.

За успешные действия на манёврах ВМФ «Океан-70» дивизия была награждена Вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть».

22 апреля 1970 года дивизия награждена Ленинской юбилейной Почётной грамотой ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР. Кроме того, дважды в 1967 и 1970 году награждалась Красным Знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР.

1971 год апкр «К-411» (667а)  в ходе высокоширотного похода первым из ракетоносцев ВМФ достиг Северного полюса. Из-за тяжёлой ледовой обстановки всплыть на поверхность не удалось. За успешное выполнение поставленной задачи экипаж апкр «К-411» первым в ВС СССР награждён вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть»

1972 год апкр «К-415» (667а) совершил межфлотский переход в пб. Вилючинск ТОФ «южным маршрутом» вокруг Южной Америки через пролив Дрейка. За успешное выполнение поставленной задачи экипаж апкр «К-415» награждён вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть».

21.10.1972 апкр «К-245» (667ау) выполнил первое в истории ВМФ СССР всплытие подводного ракетоносца на Северном полюсе.

Ноябрь 1972 апкр «К-207» (667а) завоевал приз ГК ВМФ «За ракетную стрельбу». Приз вручался кораблям соединения 9-й год подряд (начиная с 1964 года), кубок оставлен в дивизии на вечное хранение.

В декабре 1972 года в боевом составе соединения находились 11 апкр проекта 667а: «К-140», «К-32», «К-216», «К-207», «К-253», «К-395», «К-411», «К-426», «К-245», «К-219», «К-444».

30 сентября 1975 года в состав соединения зачислен головной апкр проекта 667бд «К-182» «60 лет Великого Октября».

23 февраля 1978 года «за успехи в боевой подготовке, успешное освоение новой техники и оружия и в связи с 60-летием со дня образования Советской Армии и Военно-Морского Флота» дивизия награждена орденом Красного Знамени.

Осень 1978 апкр «К-92» (667бд) впервые выполнил ракетную стрельбу при стоянке у причала из пункта манёвренного базирования гб. Порчниха.

Апрель 1982 апкр «К-92» (667бд) осуществил поход в северную часть Карского моря, в назначенном районе произвёл подрыв льда 4-я боевыми торпедами, всплыл в эпицентре взрыва в стартовое положение и успешно произвёл ракетный залп 2-мя БРПЛ. За успешное выполнение поставленной задачи экипаж апкр «К-92» награждён вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть».

Декабрь 1982 года, в боевом составе соединения находилось 10 крейсеров - 6 апкр проекта 667а: «К-140», «К-32», «К-216», «К-395», «К-426», «К-444» и 4 апкр проекта 667бд «К-182», «К-92», «К-193», «К-421».

В 1984 году дивизия была награждена переходящим Красным Знаменем Военного Совета Северного флота «Лучшему соединению флота».

1986 год апкр «К-193» (667бд) впервые выполнил торпедную и ракетную стрельбы из положения на подводном якоре.

Август-ноябрь 1990 апкр «К-449» (667бдр) совершил межфлотский переход подо льдами Арктики в пб. Вилючинск ТОФ.

Июль 1991 апкр «К-487» (667бдр) впервые произвёл покладку на грунт ракетоносца проекта 667 бдр с выполнением торпедной и ракетной стрельбы из положения на грунте.

Декабрь 1994 года в боевом составе соединения находилось 8 крейсеров – 4 апкр проекта 667 бдр: «К-424, «К-487», «К-496», «К-44» и 4 апкр проекта 667бд «К-182», «К-92», «К-193», «К-421».

Июль 1995 года к новому месту базирования в б. Ягельная в состав 31 дивизии из Гремихи после расформирования 41 дивизии пл и 3 дивизии пл 11 Флпл прибыли апкр проекта 667б «К-447», «К-457».

В 1999 году подписан договор «Об установлении шефских связей и сотрудничестве между Ставропольским краем и 31 Краснознамённой дивизией пл (СН)»..

06 апреля 2000 года апкр «К-496» «Борисоглебск» (667бдр) успешно выполнил ракетную стрельбу БРПЛ, за пуском с борта апкр «К-18» «Карелия» наблюдал исполняющий обязанности Президента РФ Путин В.В.

01 сентября 2000 года расформирована 13 дивизия пл. Входившие в её состав шесть апкр проекта 667 бдрм перечислены в состав 31-й дивизии пл 3-й ФлПЛ СФ.

Декабрь 2001 года в боевом составе соединения находилось 9 крейсеров – 6 апкр проекта 667 бдрм: «К-51» «Верхотурье», «К-84» «Екатеринбург», «К-114» «Тула», «К-117» «Брянск», «К-18» «Карелия», «К-407» «Новомосковск», 2 апкр проекта 667бдр: «К-496» «Борисоглебск», «К-44» «Рязань» и 1 апкр пр. 667б «К-447» «Кисловодск».

Декабрь 2002 в Кремле Президент РФ Путин В.В. вручил командиру 31 дивизии пл контр-адмиралу Положему И.В. орден «За морские заслуги» за №-001.

В 2006 году  апкр «К-84» «Екатеринбург» (667бдрм) из приполюсного района осуществил пуск БРПЛ по полигону Чижа Архангельской области.

Август – сентябрь 2008 апкр «К-44» «Рязань» (667бдр) совершил межфлотский переход подо льдами Арктики в пб. Вилючинск ТОФ. апкр «К-44» «Рязань» передан в состав 25 дивизии пл ТОФ.

11 октября 2008 года апкр «К-114» «Тула» (667бдрм) успешно выполнил ракетную стрельбу БРПЛ «Синева», по цели находящейся в экваториальной части Тихого океана. В ходе стрельбы установлен рекорд дальности полёта БРПЛ -11547 километров. За пуском с борта тавкр «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» наблюдал Президент РФ Медведев Д.А.

В 2009 году апкр «К-117» «Брянск» (667бдрм) из приполюсного района осуществил пуск БРПЛ по полигону Чижа Архангельской области, апкр «К-84» «Екатеринбург» (667бдрм) из ледового района Карского моря успешно осуществил пуск БРПЛ по настильной траектории по полигону Кура на Камчатке.

В 2013 году после сложных 4-х летних испытаний в состав ВМФ принят головной подводный ракетоносец 4-го поколения «К-535» «Юрий Долгорукий» (955). В торжественной церемонии подъема Андреевского флага участвовал Министр обороны России генерал армии Шойгу С.К.

Декабрь 2014 года в боевом составе соединения находилось 9 крейсеров - 6 апкр проекта 667 бдрм: «К-51» «Верхотурье», «К-84» «Екатеринбург», «К-114» «Тула», «К-117» «Брянск», «К-18» «Карелия», «К-407» «Новомосковск» и 3 апкр проекта 955: «К-535» «Юрий Долгорукий», «К-550» «Александр Невский», «К-551» «Владимир Мономах».

В 2015 году апкр «К-535» «Юрий Долгорукий» (955) успешно выполнил задачи первой боевой службы в приполюсном районе Арктики. В ходе этого похода успешно завершены государственные испытания навигационного комплекса  в высоких широтах.

2015 - 2016 год, после двухгодичной подготовки последовательно совершили межфлотский переход подо льдами Арктики в пб. Вилючинск ТОФ апкр «К-550» «Александр Невский» (955) и апкр «К-551» «Владимир Мономах» (955) , переданы в состав 25 дивизии пл ПС ТОФ. 

22 мая 2018 года апкр «К-535» «Юрий Долгорукий» (955) из акватории Белого моря выполнил залповую ракетную стрельбу 4-мя БРПЛ «Булава», по полигону Кура на Камчатке.

Летом 2019 года апкр «К-114» «Тула» (667бдрм) из приполюсного района успешно осуществил пуск БРПЛ по полигону Чижа Архангельской области.

12 июня 2020 года в состав соединения вошёл новейший апкр проекта 955а «К-549» «Князь Владимир». В торжественной церемонии подъёма Андреевского флага участвовал Главнокомандующий ВМФ адмирал Евменов Н. А.

В марте- апреле 2021 года в районе острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории архипелага Земля Франца Иосифа, покрытой сплошным льдом, подводные крейсеры «К-114» «Тула» и К-549 «Князь Владимир» приняли участие в комплексной арктической экспедиции «Умка-2021» в ходе которой ими выполнены торпедные стрельбы и всплытие из-подо льда в ограниченном районе радиусом 300 метров.

23 июля 2021 года Указом Президента Российской Федерации № 430 за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач 31-я Краснознамённая дивизия подводных лодок награждена орденом Нахимова. Орден вручил министр обороны Сергей Шойгу 2 декабря 2021 года.

В июле 2021 года подводный крейсер «К-549»-«Князь Владимир», успешно совершил межфлотский переход в акваторию Балтийского моря, где 25 июля 2021 года принял участие в Главном военно-морском параде на рейде Кронштадта.

За 60 лет существования соединения (по состоянию на 2021 год) его подводники успешно выполнили задачи сотен боевых служб и боевых дежурств, освоили 11 проектов подводных лодок и 9 типов ракетных комплексов. В послужном списке 31-й дивизии — подлёдные походы, межфлотские переходы, освоение новой техники и воспитание профессиональных кадров. За 60 лет в составе соединения входили 45 атомных подводных крейсеров - атомные рпл пр. 658, 658м – 8 единиц, апкр пр. 667 а. 667ау, 667ам – 15 единиц, апкр пр. 667 б – 2 единицы, апкр пр. 667 бд – 4 единицы, апкр пр. 667 бдр – 6 единицы, апкр пр. 667 бдрм – 6 единицы, апкр пр. 955. 955а – 4 единицы..

Состав 
На вооружении дивизии в разное время состояли подводные лодки проектов: 658, 667А «Навага», 667Б «Мурена», 667БДР «Кальмар». 

По состоянию на 2021 год вооружена подводными лодками проектов 667БДРМ «Дельфин» и 955 «Борей».

Командиры 
  капитан 1 ранга Сорокин Анатолий Иванович (07.1961 — 08.1963)
 контр-адмирал Шаповалов Владимир Семёнович (08.1963 — 1965)
 контр-адмирал Юшков Виктор Владимирович (1965 — 10.1968)
  вице-адмирал Матушкин Лев Алексеевич (10.1968 — 07.1973)
 контр-адмирал Воронов Юрий Александрович (07.1973 — 1976)
 контр-адмирал Фёдоров Юрий Александрович (1976 — 1980)
 контр-адмирал Литвинов Иван Никитович (1980 — 1983)
 капитан 1 ранга Петелин Александр Александрович (1983 — 1985)
 контр-адмирал Кузнецов Владимир Николаевич (1985 — 11.1987)
  контр-адмирал Берзин Александр Александрович (11.1987 — 07.1990)
 контр-адмирал Сухачёв Юрий Александрович (07.1990 — 1993)
 контр-адмирал Симоненко Сергей Викторович (1993 — 04.1996)
 капитан 1 ранга Максимов Николай Михайлович (04.1996 — 08.1998)
 контр-адмирал Лебедев Владимир Михайлович (08.1998 — 09.2000)
контр-адмирал Положий Иван Викторович (09.2000 — 12.2002)
 капитан 1 ранга Воложинский Андрей Ольгертович (12.2002 — 11.2005)
 контр-адмирал Рябухин Андрей Владимирович (11.2005 — 2007)
  капитан 1 ранга Моисеев Александр Алексеевич (2007 — 08.2009)
 капитан 1 ранга Кораблёв Андрей Михайлович (08.2009 — 2012)
 контр-адмирал Романов Аркадий Юрьевич (2012 — 04.2016)
 капитан 1 ранга Коваленко Анатолий Леонидович (с 04.2016 - 07.2017)
 контр-адмирал Наварский Аркадий Антонович (с 07.2017 - 12.2019)
 контр-адмирал Кельбас Степан Петрович (с 12.2019)
 контр-адмирал Юрков Андрей

Награды и наименования

Герои дивизии 
  Сорокин Анатолий Иванович, вице-адмирал, Герой Советского Союза.
 Матушкин Лев Алексеевич, вице-адмирал, Герой Советского Союза.
 Березовский, Вадим Леонидович, контр-адмирал, Герой Советского Союза.
 Михайловский, Аркадий Петрович, адмирал, Герой Советского Союза.
Берзин, Александр Александрович, контр-адмирал, Герой России.
Рачук, Сергей Владимирович, контр-адмирал, Герой России.
 Моисеев, Александр Алексеевич, адмирал, Герой России.

Примечания

Ссылки 
 

Дивизии подводных лодок ВМФ СССР
Дивизии подводных лодок Российской Федерации
Соединения Северного флота
Воинские формирования ОСК «Северный флот»
Воинские части и формирования, созданные в 1961 году